Суперкубок Лівану з футболу 2017  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 серпня 2017 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Ахед та володарем кубка Лівану клубом Аль-Ансар.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2017
Ліван
Серпень 2017
2017 у ліванському спорті